Kvartetten som sprängdes kan avse en svensk roman från 1924 av Birger Sjöberg, en musikgrupp eller en på romanen baserad film eller TV-serie:

 Kvartetten som sprängdes – en roman från 1924 i två delar av Birger Sjöberg
 Kvartetten som sprängdes (1936) – en svensk film från 1936
 Kvartetten som sprängdes (1950) – en svensk film från 1950
 Kvartetten som sprängdes (1962) – en svensk TV-film från 1962
 Kvartetten som sprängdes (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1973
 Kvartetten som sprängde – en svensk proggrupp verksam under 1970-talet
 Kvartetten som sprängde (film) – en italiensk film från 1958